Чемпионат Европы по боксу 1975 года прошел в городе Катовице (Польша) с 1 по 9 июня. Это был 21 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 163 боксёра, которые представляли 23 страны.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг) 

Отборочный этап:
 Ханди Йылдырым (Турция) травма(1) Эрнст Мюллер (ФРГ)
 Георгиос Агримавакис (Греция) ко(1) Кристер Карлссон (Швеция)
 Хосе Канет Гомес (Испания) 5:0 Дирк Деклерк (Бельгия)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (- 71 кг) 

Отборочный этап:
 Косимо Карбоне (Италия) 5:0 Жан Ангелетти (Франция)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Тяжёлый вес (+ 81 кг)

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Катовице
1975 год в боксе
Спорт в Польше в 1975 году
Июнь 1975 года
Чемпионаты Европы в 1975 году
Бокс в Польше